Wiesenberg je německý název českých sídel:

 Loučná nad Desnou – obec v okrese Šumperk
 Loučná Hora – vesnice, část obce Smidary v okrese Hradec Králové

Německé názvy sídel v Česku